Il gruppo della benjaminite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della benjaminite 
 Benjaminite
 Cupropavonite
 Grumiplucite
 Makovickyite
 Mummeite
 Pavonite

Note 

Benjaminite